Namco System 2 (SYSTEM II) è una scheda madre arcade prodotta da Namco nel 1987 ed è stato un grande miglioramento al precedente Namco System 1. È stato poi seguito da Namco System 21 "Polygonizer" nel 1988.

Final Lap (1987) è stato il primo gioco ad utilizzare questa scheda, e anche il primo a presentare il multiplayer. L'anno seguente sono stati prodotti sempre più giochi che usavano questa scheda, tra cui Assault, Assault Plus, Ordyne, Metal Hawk, Mirai Ninja e Phelios. Nel 1989 venne pubblicato Valkyrie No Densetsu, Dirt Fox, Finest Hour, Burning Force, Four Trax and Marvel Land.

Specifiche tecniche del Namco System 2 

Processori:
 Main CPU: Motorola 68000 @ 12.288 MHz
 Sub CPU:   Motorola 68000 @ 12.288 MHz
 Sound CPU: Motorola 68B09 @ 2.048 MHz
 MCU:       Hitachi HD68705 @ 2.048 MHz

Video:
 Video resolution 288×224 (horizontal) or 224×288 (vertical)
 Variable-sized display window
 24-bit RGB palette
 3 scrolling 512×512 tilemap layers (64×64 characters)
 1 scrolling 512×256 tilemap layer (64×32 characters)
 2 fixed 288×224 tilemap layers (36×28 characters)
 1 fixed rotate/zoom tilemap layer
 roadway generator (driving games only)
 127 variable-sized sprites (up to 64×64) displayed at once
 
Suono:
 Yamaha YM2151 FM sound chip
 Custom 24-channel stereo PCM chip (C140)
PCB supports volume, treble, bass, and balance audio adjustments via potentiometers.

Lista dei giochi Namco System 2 
Final Lap (1987)
Assault (1988)
Assault Plus (1988)
Ordyne (1988)
Metal Hawk (1988)
Mirai Ninja (1988)
Phelios (1988)
Valkyrie No Densetsu (1989)
Dirt Fox (1989)
Finest Hour (1989)
Burning Force (1989)
Four Trax (1989)
Marvel Land (1989)
Kyūkai Dōchūki (1990) - gioco di baseball, che utilizza i caratteri di Yokai Douchuuki
Final Lap 2 (1990)
Dragon Saber (1990) - sequel di Dragon Spirit
Golly! Ghost! (1990) - videogioco ibrido elettro-meccanico
Rolling Thunder 2 (1990)
Steel Gunner (1990)
Super World Stadium (1991)
Steel Gunner 2 (1991)
Cosmo Gang: The Video (1991) -  gioco che utilizza i caratteri da un gioco popolare uscito l'anno precedente
Bubble Trouble / Golly! Ghost! 2 (1991) - videogioco ibrido elettro-meccanico sequel di Golly! Ghost!
Suzuka 8 Hours (1992)
Super World Stadium '92 (1992)
Final Lap 3 (1992)
Lucky & Wild (1992)
Super World Stadium '93 (1993)
Suzuka 8 Hours 2 (1993)

Collegamenti esterni 
 
 
 

Macchine arcade
Schede arcade Namco